Trójkąt Bermudzki – obszar Atlantyku, którego wierzchołkami są wyspy Bermudy, Puerto Rico i południowy kraniec Florydy, znany jako miejsce tajemniczych zniknięć statków i samolotów.
 Trójkąt Bermudzki – potoczna nazwa części osiedla Przedmieście Oławskie we Wrocławiu
 Trójkąt bermudzki – film z 1987 r. w reż. Wojciecha Wójcika